

Aziende
 Carrozzeria Savio  – carrozzeria automobilistica ed industriale con sede a Torino

Geografia
 Savio  – fiume appenninico che sfocia nel mare Adriatico
 Valle del Savio  – vallata appenninica formata dall'omonimo fiume
 Savio di Cervia  – frazione del comune di Cervia
 Savio di Ravenna  – frazione del comune di Ravenna
 Ippodromo del Savio  – ippodromo cesenate sede ogni estate del campionato europeo di trotto

Onomastica
 Savio  – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Savio  – calciatore italiano
 Sávio (Sávio Bortolini Pimentel) – calciatore brasiliano
 Savio (Savio Nsereko) – calciatore ugandese naturalizzato tedesco
 Domenico Savio – santo italiano
 Ernesto Savio  – partigiano italiano
 Giampiero Savio  – cestista italiano
 Totò Savio – compositore, arrangiatore e paroliere italiano